Андосилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Альто-Эбро. Занимает площадь 51,6 км². Население — 2722 человека (на 2005 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de Andosilla, imagenes, foro, asociaciones
 
 Galería de fotos sobre Andosilla 
 
 Andosilla

Муниципалитеты Наварры